Australia
 Ashburton – fiume dell'Australia Occidentale
 Nuova Zelanda
 Ashburton – capoluogo del Distretto di Ashburton
 Regno Unito
 Ashburton – città del Devon
 Ashburton – distretto di Croydon, Londra
 Ashburton – città della Municipalità locale di Msunduzi